Юрий Агапов:
 Агапов, Юрий Борисович (род. 1980) — российский футболист.
 Агапов, Юрий Георгиевич (1938—2000) — советский футболист, тренер.
 Агапов, Юрий Иванович (1924—2011) — советский хоккеист; судья.